Alexandra Schürmann-Freund (1967-2001), présentatrice de télévision allemande ;
 Georg Caspar Schürmann (1672, 1751), compositeur baroque allemand ;
 Gerard Schurmann (1924-2020), compositeur et chef d'orchestre anglo-néerlandais ;
 Leo Schürmann (1917-2002), juriste et personnalité politique suisse ;
 Petra Schürmann (1933-2010), mannequin, actrice et présentatrice de télévision allemande ;
 Pierre-André Schürmann (né en 1960), footballeur puis entraîneur suisse ;
 Reiner Schürmann (1941-1993), philosophe allemand.